Кінк () — німецьке прізвище.

Відомі носії:

 Георг Кінк (1949) — німецький хокеїст.
 Георг Кінк (молодший) (1982) — німецький хокеїст.
 Маркус Кінк (1985) — німецький хокеїст.

Німецькі прізвища‎